Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Alliance :
 la , une frégate hollandaise nommée Alliantie capturée en 1795 ;
 le , un remorqueur lancé en 1910 et sabordé en 1941 ;
 le , un sous-marin de classe Amphion lancé en 1945 puis converti en navire musée.

Alliance